JRG est un sigle qui peut désigner :
 Junta Revolucionaria de Gobierno, (en français, Gouvernement révolutionnaire de la Junte du Salvador), une dictature militaire qui a gouverné le Salvador de 1979 à 1982 ;
 , l'organisation de jeunesse du Parti radical de gauche français.
Jean-Jacques, Robert, Goldman, une maison de production créée par Jean-Jacques Goldman et son frère Robert Goldman.